Список лучших альбомов США 2020 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2020 год.

Список 2020 года (Billboard Year End Charts)

См. также 

 Лучшие синглы США 2020 года по версии Billboard

Примечания 

Чарты Billboard 2020 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)